Chris Lofton (1986-), joueur de basket-ball américain,
  (1978-), acteur américain,
  (18??-1957), pianiste et musicien américain,
 Curtis Lofton (1986-), joueur américain de football américain,
 James Lofton (1956-), joueur américain de football américain,
 Kenny Lofton (1967-), joueur américain de base-ball,
  (1930-), tromboniste américain.
Patronyme anglais